Кладищевы — дворянский род.

Пётр Кладищев, в службу вступил в 1802 году, был в разных походах и сражениях, 30 августа 1823 года произведён в генерал-майоры, а 10 августа 1834 года пожалован ему с потомством диплом на дворянское достоинство.

Описание герба 
Щит полурассечён-пересечён. В первой, золотой части, между двух зеленых лавровых ветвей, червлёный меч. Во второй, серебряной части, над червлёною о пяти зубцах стеною, выходящая, с правого бока, из лазоревого облака, в чёрных латах рука, держащая чёрный, с золотой рукоятью меч. В третьей, лазоревой части, серебряная о четырёх вершинах гора, сопровождаемая, в главе части, двумя золотыми пулями, между золотою о шести лучах звездою и таким же обращённым вправо полумесяцем.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною. Нашлемник: три серебряных страусовых пера. Намёт: справа — червлёный, с золотом, слева — чёрный, с серебром. Герб Кладищева внесён в Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 77.

Литература 
 Часть 11 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 77 

Шляхетские роды герба Малая Погоня
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера‎